Пиенций — мужское имя. Известные носители:
 Пиенций — епископ Пуатье (между 541 и 555 — между 561 и 567); святой
 Пиенций — епископ Экс-ан-Прованса (581—585)